Le terme Euro 2009 peut désigner différentes compétitions sportives à l'échelle européenne : 
 Football :
 le Championnat d'Europe de football espoirs 2009
 le Championnat d'Europe féminin de football 2009
 Basket-ball :
 le Championnat d'Europe de basket-ball féminin 2009
 le Championnat d'Europe de basket-ball masculin 2009